Athenæum har flere betydninger:

Athenæum (tempel) – tempel for Athene, den græske gudinde for visdommen
Athenæum (museum) – museum for arkitektur og design i Chicago
Athenæum (forlag) – dansk bogforlag
Athenæum (tidsskrift) - dansk tidsskrift
Athenæum (læseselskab) – et københavnsk læseselskab fra 1800-tallet
Athenæum (institut) – institut for højere dannelse
Athenæum (klub) – klub i flere byer, bl.a. London
Athenæum (hotel) – hotel i flere byer, bl.a. London

Se også
 Ateneum – et kunstmuseum i Helsinki